Collegio ima više značenja:
 Collegio, Genoa
 Collegio, Pavia
 Collegio, Piacenza